The Astro Zombies peut désigner :

 The Astro-Zombies, un film d'horreur américain de 1969
 The Astro Zombies, un groupe de psychobilly français.